Иван Айрапетович Атаян (; 1931 — 1998) — армянский, советский педагог. Народный учитель СССР (1984).

Биография 
Иван Атаян родился в 1931 году в селе Демирчиляр.

В 1951 году окончил Степанакертский учительский институт, в 1957 — Азербайджанский педагогический институт (заочно).

В 1951—1954 годах служил в Советской Армии.

С 1954 года работал в средней школе села Чанахчи Аскеранского района Нагорно-Карабохской АО учителем физики и математики. С 1965 года — директор.

Принимал активное участие в Карабахском движении.

Автор книги «В храме света», а также буклета «Вечно с нами», посвящённого погибшим «борцам за свободу» в Аскеранском районе. Опубликовал множество статей по педагогике в прессе НКР, Республики Армения и СССР..

Умер в 1998 году в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе (де-факто НКР).

Звания и награды 
 Народный учитель СССР (1984)
 Медаль «Вачаган Барепашт» (НКР, 2001 (посмертно))

Память 
 Школа села Чанахчи (Аветараноц) была названа именем И. А. Атаяна, а также был установлен бюст педагога.
 Министерство образования, культуры и спорта НКР учредило памятную медаль «Иван Атаян».

Источники

Примечания 

Педагоги Армении
Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Выпускники Арцахского государственного университета